Het provinciedistrict Aarlen, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Aarlen in de Belgische provincie Luxemburg, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Aarlen en Messancy.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Aarlen omvat de gemeenten Aarlen, Attert en Martelange.
 Het kieskanton Messancy omvat de gemeenten Aubange en Messancy.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 8 zetels van het kiesarrondissement Aarlen toegewezen. 
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luxemburg werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56). Het kiesdistrict Aarlen kreeg er toen 12.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Aarlen
 (*)1981: Lemaire (0,66%), PTB (0,31%) /  1987: Lemaire (0,72%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Luxemburgs provinciedistrict
Aarlen